Суперкубок Бельгії з футболу 2010 — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 липня 2010 року між чемпіоном Бельгії «Андерлехтом» та переможцем кубку «Гентом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2010
Бельгія
2010 у бельгійському спорті